Konkurrencen i 4x200m fri for mænd under Sommer-OL 2008 blev afholdt 12. – 12. august 2008.

Indledende Heats

1. Heat

2. Heat

Finale 

4x200m Fri Mænd